Sankarácsárja, vagy másképp Ádi Sankara, középkori indiai filozófus és szent
 Sankarácsárja, vallási titulus a hinduizmusban